Артиглу́в () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Лескар, Гав и Тер-дю-Пон-Лон. Округ коммуны — По.

Код INSEE коммуны — 64060.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 170 км южнее Бордо, в 9 км к западу от По.

На севере коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1544 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1010 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 743 были экономически активными, 267 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 69,5 %). Из 743 активных жителей работали 689 человек (360 мужчин и 329 женщин), безработных было 54 (28 мужчин и 26 женщин). Среди 267 неактивных 105 человек были учениками или студентами, 90 — пенсионерами, 72 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Михаила (XV век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи